

Edifici
 Galleria Natta o Galleria San Federico –  edificio commerciale di Torino
 Palazzo Natta – antico edificio di Novara, in Piemonte
 Torre e Palazzi Natta – edifici medievali di Asti

Geografia
 Alfiano Natta – comune della provincia di Alessandria, Italia
 Natta – arrondissement del dipartimento di Atakora, Benin
 Natta – circoscrizione del distretto di Serengeti, Tanzania

Persone
Natta – famiglia astigiana
Alessandro Natta (1918-2001) – politico italiano
Enrichetto Virginio Natta (1701-1768) – cardinale cattolico italiano
Giorgio Natta (...-1495) – giurista italiano
Giulio Natta (1903-1979) – chimico e accademico italiano
Marcantonio Natta (1500 circa-1568) – giurista italiano

Altro
 29347 Natta – asteroide della fascia principale
 Bruciatore a natta – bruciatore per riscaldare l'aria di ambienti chiusi
 Catalizzatori di Ziegler-Natta – catalizzatori per reazioni di polimerizzazione
 Natta – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Natta – termine medico indicante un fibroma cutaneo d'origine cistica
 Proiezione di Natta – in stereochimica, rappresentazione delle molecole in due dimensioni